

Aziende 
Jules Richard - azienda di attrezzature fotografiche e scientifiche

Persone 
Jules Richard - fotografo francese attivo a Teheran (1816 - 1891)
Jules Richard - fotografo francese (1848 - 1930)
Jules Richard - matematico francese (1862-1956)
Jules Richard - oceanografo monegasco (1863-1945)